Киллинкарриг (; , «лесок на скале») — деревня в Ирландии, находится в графстве Уиклоу (провинция Ленстер) у пересечения дорог  и .

Примечания 

Населённые пункты графства Уиклоу